Bantarpanjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantar Panjang, Banten, by, 
 Bantarpanjang, Jawa Tengah, by, 
 Bantarpanjang, Jawa Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar